При моделировании физики игрушечная модель представляет собой преднамеренно упрощённую модель с удалением многих деталей, так что её можно использовать для краткого объяснения механизма. Это также полезно в описании более полной модели.

 В «игрушечных» математических моделях это обычно делается путём уменьшения или увеличения количества измерений или уменьшения количества полей/переменных или ограничения их до определённой симметричной формы.
 В «игрушечных» физических описаниях аналогичный пример повседневного механизма часто используется для иллюстрации.

Примеры 
Примеры игрушечных моделей в физике включают в себя:

 модель Изинга в качестве игрушечной модели ферромагнетизма или решёточные модели в более общем смысле;
 орбитальная механика, как описано, в предположении, что Земля прикреплена к Солнцу с помощью эластичной ленты;
 излучение Хокинга вокруг чёрной дыры, описываемое как обычное излучение фиктивной мембраны на радиусе r=2М (мембранная парадигма чёрной дыры);
 увлечение инерциальных систем отсчёта вокруг вращающейся звезды, рассматриваемое как эффект пространства, являющегося обычной вязкой жидкостью.
 модель согласования в космологии, в которой общие релятивистские эффекты структурообразования не принимаются во внимание.

Смотрите также 

 Физическая модель
 Сферический конь в вакууме

Ссылки 

Теоретическая физика
Математические термины